Грачац има више значења:
 Грачац, градић и седиште истоимене општине у Задарској жупанији, Хрватска
 Грачац (Скрадин), насеље града Скрадина, Хрватска
 Грачац (Врњачка Бања), насеље у општини Врњачка Бања, Србија
 , насеље у општини Прозор, Федерација БиХ, БиХ

 или:
 Бачки Грачац, насеље у општини Оџаци, Србија

или:
 Општина Грачац, општина у Задарској жупанији, Хрватска